Вашингтон-Хайтс (, ) может означать:

США
 Вашингтон-Хайтс — квартал на Манхэттене (Нью-Йорк).
  — район Чикаго.
  — поселение в штате Нью-Йорк.

Прочие страны
  — кантонмент армии США в районе Сибуя (Токио, Япония), основанный во время оккупации Японии. Функционировал с 1946 по 1964 год, после чего был возвращён Японии.

См. также
 Вашингтон
 Хайтс